Az 1977-es U20-as jégkorong-világbajnokságot 1976. december 22. és 1977. január 2. között rendezték Csehszlovákiában, Besztercebányán és Zólyomban. A tornát a szovjet válogatott nyerte meg, 7 győztes mérkőzéssel. Ez volt a negyedik U20-as jégkorong-világbajnokság, de az első, amelyik az IIHF hivatalos listáján is szerepel. Kanadát a St. Catherines Fincups klubcsapat képviselte (mint az 1976-os Memorial-kupa nyertese), míg a többi nemzet színeiben a legjobb húsz év alatti játékosaik versenyeztek. A résztvevők száma ebben az évben nyolcra nőtt, miután Nyugat-Németország és Lengyelország is képviseltette magát.

Eredmények 
A torna során minden csapat egyszer játszott a többi válogatottal, és ez alapján állt össze a végső eredmény.

A lengyel csapat nem esett ki, Svájccal volt lehetősége játszani az 1978-as U20-as jégkorong-világbajnokságon való részvételért, de nem éltek vele.

Pontkirályok

Díjak

Jegyzetek 

U20-as jégkorong-világbajnokságok
U20
U20